5 miejscowości w Polsce: 
 Maksymów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny 
 Maksymów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Maksymów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki
 Maksymów – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Maksymów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów